Футбольная лига в сезоне 1978/79 — 81-й сезон Футбольной лиги Англии, составлявшей на тот момент четыре высших дивизиона в системе футбольных лиг Англии.

Чемпионом Англии по итогам сезона в 11-й раз в своей истории стал «Ливерпуль» (это был третий чемпионский титул, выигранный под руководством Боба Пейсли). Второй дивизион выиграл «Кристал Пэлас». Третий дивизион выиграл «Шрусбери Таун», Четвёртый дивизион — «Рединг».

В 1979 году Тревор Фрэнсис, перешедший из «Бирмингем Сити» в «Ноттингем Форест» стал первым футболистом, за переход которого было заплачено более 1 млн фунтов. «Ливерпуль» стал первым английским клубом, заключившим спонсорский контракт с условием размещения на футболках логотипа спонсора — им стала японская компания Hitachi.

Первый дивизион

Результаты матчей

Второй дивизион

Результаты матчей

Третий дивизион

Результаты матчей

Четвёртый дивизион

Результаты матчей

Примечания

Ссылки 
 Футбольная лига 1978/79 на RSSSF.com

1978
Английский чемпионат
Английский чемпионат
Спорт в Великобритании в 1978 году
Спорт в Великобритании в 1979 году